Шель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 517,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Шель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза